Ялунина — название двух населённых пунктов в Свердловской области России.

 Ялунина — деревня в Белоярском районе.
 Ялунина — деревня в Камышловском районе.